Instinct (gedragspatroon)
Instinct (1999), een actiefilm uit 1999
Instinct (2019), een film van Halina Reijn uit 2019
Instinct (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017 
Instinct (single), een single van Crowded House